Блађешти има више значења:

 Блађешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Блађешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Блађешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Блађешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији